Konsumklimaindex steht für:

 Konsumklimaindex (GfK), Nürnberg
 Consumer Confidence Index, The Conference Board, New York
 Konsumklimaindex der Universität Michigan, siehe University of Michigan Consumer Sentiment Index